Тимково — деревня в Ногинском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Мамонтовское.

Население

География 
Деревня Тимково расположена на северо-востоке Московской области, в северо-восточной части Ногинского района, примерно в 51 км к востоку от Московской кольцевой автодороги и 13 км к северо-востоку от центра города Ногинска.

В 9 км к югу от деревни проходит Горьковское шоссе , в 13 км к западу — Московское малое кольцо , в 11 км к востоку — Московское большое кольцо . В 2,5 км к западу протекает река Шерна бассейна Клязьмы. Ближайшие населённые пункты — деревни Гаврилово, Карабаново и Алексеево Павлово-Посадского района.

В деревне 5 улиц — Большая, Светлая, Советская, Совхозная и Школьная, зарегистрировано 7 садоводческих товариществ (СНТ).

Связана автобусным сообщением со станцией Ногинск Горьковского направления Московской железной дороги и городом Электрогорском.

История 
В середине XIX века относилась ко 2-му стану Богородского уезда Московской губернии и принадлежало корнету , в деревне было 47 дворов, крестьян 186 душ мужского пола и 208 душ женского.

В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческая деревня 2-го стана Богородского уезда Московской губернии по левую сторону Владимирского шоссе (от ), в 18 верстах от уездного города и 34 верстах от становой квартиры, при колодце, с 62 дворами и 451 жителем (216 мужчин, 235 женщин).

По данным на 1890 год — деревня Буньковской волости 2-го стана Богородского уезда с 201 жителем, при деревне было 14 полушёлковых фабрик.

В 1913 году — 177 дворов, земская больница и земское училище.

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Тимковского сельсовета Пригородной волости Богородского уезда в 12,8 км от Владимирского шоссе и станции Богородск Нижегородской железной дороги, проживало 989 жителей (426 мужчин, 563 женщины), насчитывалось 191 хозяйство, из которых 189 крестьянских, имелась школа 1-й ступени.

С 1929 года — населённый пункт Московской области.

Административно-территориальная принадлежность
1929—1930 гг. — центр Тимковского сельсовета Павлово-Посадского района (до 09.10.1929) и Богородского района.

1930—1959 гг. — центр Тимковского сельсовета Ногинского района.

1959—1963, 1965—1994 гг. — деревня Мамонтовского сельсовета Ногинского района.

1963—1965 гг. — деревня Мамонтовского и Тимковского (31.08.1963—14.01.1964) сельсоветов Орехово-Зуевского укрупнённого сельского района.

1994—2006 гг. — деревня Мамонтовского сельского округа Ногинского района.

С 2006 года — деревня сельского поселения Мамонтовское Ногинского муниципального района.

Достопримечательности 
 Два часовенных столба постройки конца XIX — начала XX веков. Памятники архитектуры регионального значения.
 Старообрядческая церковь Михаила Малеина, архитектор И. И. Струков (1912). Памятник архитектуры регионального значения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 



Населённые пункты Богородского городского округа